est un mot anglais signifiant « abandon ». Il peut faire référence à :

Cinéma 
 Surrender, film américain d'Edward Sloman sorti en 1927 ;
 Surrender, film américain de William K. Howard sorti en 1931 ;
 Surrender, film américain d'Allan Dwan sorti en 1950 ;
 Surrender, film américain de Jerry Belson sorti en 1987 ;
 , film américain de Katherine Brooks sorti en 2003.

Musique

EP 

 , EP de  sorti le .

Album 

 , album des  sorti le  ;
 , album de Debby Boone sorti en  ;
 , album de Diana Ross sorti le  ;
 , album des Hurts sorti le  ;
 , album de Javine Hylton sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Kutless sorti le  ;
 , album d' sorti en  ;
 , album de Sarah Brightman sorti en .

Chanson 

 , chanson des Angels and Airwaves présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des Angels and Airwaves présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de Billy Talent présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Cash Cash présente sur l'album  sorti le  ;
 Surrender, chanson de Cheap Trick présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Diana Ross présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 Surrender, single d'Elvis Presley sorti le  ;
 , chanson de Laura Pausini présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de Paul Haig sorti en  ;
 , chanson de Swing Out Sister présente sur l'album  sorti le .
 Surrender, chanson du chanteur américain Pharrell Williams pour la bande originale du film Les Figures de l'ombre (Hidden Figures) dont la sortie est prévue en .

Voir aussi